Гетве́нд () — один из 20 шахрестанов (областей) иранского остана Хузестан.
Административный центр — город Гетвенд.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Ахили (بخش عقیلی)
Население области на 2006 год составляло 58 311 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

Шахрестаны Хузестана